Streichquartett D-Dur steht für:

 Streichquartett D-Dur (Franck) von César Franck (1889)
 Streichquartett D-Dur (Schönberg) von Arnold Schönberg (1897)